«Когда звонит незнакомец» () — триллер с элементами фильма ужасов 2006 года режиссёра Саймона Уэста, ремейк одноимённого фильма 1979 года, основанный на известной «городской легенде» под названием «Няня и незнакомец на втором этаже».

Сюжет 
Богатая семейная пара уезжает, оставляя детей под присмотром юной студентки Джилл Джонсон, весьма довольной подвернувшимся заработком. Помимо Джилл в доме находятся горничная Роза и подруга Джилл, Тиффани, которая приезжает её навестить.

Вскоре в доме раздаётся телефонный звонок. «Чем сейчас занимаются дети? Ты в курсе?» — неласково спрашивает незнакомый голос. Сначала Джилл думает, что это чья-то шутка, но когда звонки стали повторяться уже с угрозами, Джилл понимает, что она и дети в опасности. Она звонит в полицию и вместе с полицейскими приходит к решению, что она должна играть с незнакомцем в игру, в результате которой он должен быть выслежен.

Вскоре Роза исчезает, а Джилл видит кого-то в гостевом доме, который находится напротив. Она думает, что это — Тодд, старший сын пары, или Роза и решает сходить туда. Джилл берёт фонарь и палку и бежит к гостевому дому. Там она никого не находит, но замечает, что в комнате Розы горит свет. Она бежит назад на третий этаж в комнату Розы. Вскоре ей звонят из полиции и предупреждают Джилл, что звонящий где-то в доме. Найдя Тиффани мёртвой в ванной Розы, Джилл бежит вниз в детскую комнату. Она находит детей в игрушечном сундуке. Когда они собираются спуститься вниз, Джилл видит незнакомца, стоящего на деревянном перекрытии на потолке.

Джилл и дети убегают из детской. Они бегут вниз и прячутся в застеклённом водном саду. Незнакомец находит их и нападает на Джилл, а дети в это время бегут к двери, которая заперта с другой стороны. Джилл находит мёртвое тело Розы в воде. Она заманивает незнакомца в ловушку в водном саду и находит детей в камине. Но незнакомец выбирается оттуда и бежит за ними. Джилл удаётся выпустить детей из дома, а сама она пытается оказывать сопротивление маньяку. Тут появляется полиция и ловит убийцу.

Конец: Джилл в больнице. Она просыпается и пытается вызвать медсестру, но никто не отвечает. Она выходит в коридор — больница пуста. Она слышит, как звонит телефон. Затем она оборачивается и видит за собой маньяка. На этом сон Джилл заканчивается. Она сошла с ума, ей кажется, что сон был реальностью и что маньяк за ней до сих пор охотится. У неё начинается истерика, а врачи и отец пытаются её успокоить.

В ролях

Саундтрек 
Музыку к фильму написал композитор 

 The Carnival (4:51)
 Fateful Drive (2:57)
 The House (3:43)
 Exploring (5:16)
 Have You Checked The children? (5:11)
 Tiffany (2:55)
 Knock, Knock, Who’s There? (7:18)
 Curtain Call (3:14)
 60 Seconds (3:39)
 Inside The House (4:12)
 Stranger (3:48)
 Hunting Jill (4:07)
 Gotcha! (2:44)
 The Hospitol (3:58)
 Aftermath (2:42)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Когда звонит незнакомец на CountingDown.com
 When a Stranger Calls review
 Film Review Xdafied.com.au

Фильмы-триллеры США
Фильмы ужасов США
Фильмы-ремейки США
Фильмы США 2006 года